Джон Гилберт Уоллес (; родился 9 февраля 1974, Рочестер, Нью-Йорк, США) — американский баскетболист.

Ранние годы 
Джон Уоллес родился в городе Рочестер (штат Нью-Йорк), учился в Рочестерской школе Грис-Атена, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1992 году он принимал участие в игре , в которой принимают участие лучшие выпускники школ США и Канады.

Студенческая карьера 
В 1996 году Уоллес закончил Сиракьюсский университет, где в течение четырёх лет играл за команду «Сиракьюс Орандж», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2119 очков, 1065 подборов, 255 передач, 145 перехватов и 209 блокшотов. При Уоллесе «Орандж» ни разу не выигрывали ни регулярный чемпионат конференции Big East, ни турнир конференции Big East, однако три года подряд выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1994—1996). В сезоне 1995/1996 годов «Апельсиновые» вышли в финал четырёх NCAA, где в полуфинале обыграли «Миссисипи Стэйт Бульдогс» (77—69), а в финале проиграли «Кентукки Уайлдкэтс» (67—76).

Карьера в НБА 
Играл на позиции лёгкого форварда. В 1996 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Торонто Рэпторс», «Детройт Пистонс», «Финикс Санз», «Паниониос», «Майами Хит» и «Снайдеро Удине». Всего в НБА провёл 7 сезонов. В 1996 году включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 381 игру, в которых набрал 2091 очко (в среднем 7,6 за игру), сделал 1061 подбор, 281 передача, 134 перехвата и 216 блокшотов.

Свои лучшие годы в качестве игрока НБА Уоллес провёл в «Торонто Рэпторс», в рядах которых он выступал на протяжении двух сезонов (1997—1999). Самым лучшим в его карьере был сезон 1997/1998 годов, в котором он сыграл в 82 играх, набирая в среднем за матч 14,0 очка и делая 4,5 подбора, 1,3 передачи, 0,8 перехвата и 1,2 блокшота.

Личная жизнь 
Джон Уоллес является представителем исполнительной комиссии фонда «Heavenly Productions», благотворительной организации, базирующейся в городе Армонк (штат Нью-Йорк), миссия которой заключается в помощи нуждающимся и бедствующим детям.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки «Майами Хит»
Родившиеся в Рочестере (Нью-Йорк)